Фердејл има више значења:
 Фердејл (Пенсилванија)
 Фердејл (Кентаки)
 Фердејл (Северна Дакота)